Adelmannsdorf ist der Name zweier Ortsteile im Landkreis Ansbach:
 Adelmannsdorf (Dietenhofen)
 Adelmannsdorf (Wolframs-Eschenbach)